Флаг муниципального образования сельское поселение Бобро́вка муниципального района Кинельский Самарской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 октября 2009 года и 10 декабря 2009 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5553.

Описание 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух горизонтальных полос — верхней белого цвета, шириной 2/3 ширины полотнища, и нижней синего цвета; в центре белой полосы — сидящий в сторону древка бобр чёрного цвета; на синей полосе — три цветка водяной лилии белого цвета в ряд».

Символика 
Флаг разработан на основе герба сельского поселения Бобровка, который языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и природные особенности сельского поселения Бобровка.

По Указу императрицы Анны Иоанновны морской поручик Иван Николаевич Бахметьев плыл по реке Самара в поисках мест для строительства крепостей и застав, против набегов на торговые суда, охочих до богатой добычи ногайцев, калмыков, башкир, а случалось и русских «гуляющих людей».

13 июня в день Троицы Пятидесятницы, Иван Николаевич приплыл в наши края. Выйдя на берег и пройдя немного в сторону степи, его поразила красота нашей природы. Особенно ему понравилось Бобровое озеро, которое удивило его своей светлой чистой водой и обилием в нём бобров.

Началось строительство. Поселение получило имя Бобровка.

Первыми поселенцами были отставные солдаты с Алексеевской крепости.

Во второй половине XVIII века село заселялось частями ландмилиции, переселёнными из Закамской оборонительной линии. В числе первых переселенцев были и переселенцы из села Рождествено, что за Волгой.

Белый цвет (поле флага) — символ чистоты, искренности, мира и взаимопонимания.

Голубая гладь воды символизирует свежесть воздуха и чистоту водных просторов сельского поселения Бобровка.

Белая лилия — символ чистоты, справедливости, процветания.

Бобр — символ трудолюбия и настойчивости.

Золотой цвет — символ богатства, силы, верности.

Чёрный цвет — символ благоразумия, строгости, торжественности.

Примечания 

Флаги с изображением бобра
Флаги с изображением лилии